Под сокращением "РНИИ" могут подразумеваться разные организации:
 Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ, 1933-1944);
 Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения (РНИИ КП).